Kaihlasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaihlasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kaihlasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar